Johan Asplund kan syfta på:

 Johan Asplund (sociolog), (1937–2018)
 Johan Asplund, född 1969, försvunnen 1980, ett av Thomas Quicks påstådda mordoffer
 Johan Asplund (ishockeymålvakt), född 1980